Kościół popperowski (ang. popperian church) - żartobliwa nazwa dla grupy filozofów skupionych wokół seminarium Karla Poppera w London School of Economics w latach 50. i 60. XX w., słynących z ortodoksyjnego przestrzegania poglądów swojego mistrza. Nazywano ich również krytycznymi racjonalistami. W początkowych okresach swojej twórczości należeli do niej m.in. Paul Feyerabend, Imre Lakatos, John Watkins, Joseph Agassi. Największym polskim wyznawcą Poppera jest dr Wojciech Zieliński.

Filozofia analityczna
Instytucje filozoficzne